RHT est un sigle qui signifie :
 , terme anglais désignant une chaussette ou un bas avec « talon et orteils renforcés ».

Sigle de 3 caractères